TFV steht für:
 Thüringer Fußball-Verband
 Tiroler Fußballverband

TFV

TfV steht für:
 Triebfahrzeugführerscheinverordnung